Натуральне число 2098
 2098 рік до нашої ери
 2098 рік нашої ери